Santa Caterina puede referirse a:

 Santa Caterina Albanese, una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria,
 Santa Caterina dello Ionio, un municipio de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia)
 Santa Caterina Villarmosa, una comuna siciliana de la provincia de Caltanissetta, en Sicilia (Italia)